Por Salisbury podes estar a procura de:

Topônimos
Na Inglaterra
 Salisbury - cidade do condado de Wiltshire.
 Catedral de Salisbury - Catedral anglicana do século Século XIII.
 Salisbury Court Theatre 
 Salisbury - distrito onde se localiza a cidade homônima.

Nos Estados Unidos da América
 Salisbury (Carolina do Norte)
 Salisbury (Maryland)
 Salisbury (Pensilvânia)

 Na Dominica
 Salisbury - cidade da paróquia de Saint Joseph.

 No Zimbábue
 antigo nome da capital Harare

Pessoas 
Reino Unido
3º Marquês de Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil. 
Edward James Salisbury, botânico.
João de Salisbury, bispo e escritor.
Richard Anthony Salisbury, botânico.

Outros
 Salisbury (álbum), da banda Uriah Heep

Desambiguação